Makusha ist der Familienname folgender Personen:

 Ngoni Makusha (* 1994), simbabwischer Leichtathlet
 Ngonidzashe Makusha (* 1987), simbabwischer Leichtathlet